Rafael Carioca (n. 1989) – calciatore brasiliano
 Rafael Carioca (n. 1992) – calciatore brasiliano